Дадонов — фамилия; имеет женскую форму Дадонова.
 Дадонов, Василий Васильевич (1871—не ранее 1920) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Дадонов, Вячеслав Александрович (род. 1949) — российский военачальник, генерал-полковник.
 
 Дадонов, Фёдор Никитич (1905—1987) — советский партийный и государственный деятель, председатель Брянского облисполкома (1951—1960).